Гаман — библейский ветхозаветный персонаж.
 Гаман (устар.) — кожаный мешочек для денег, табака, гребёнки, стягиваемый наверху узким ремешком.

Гаман () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Гаман, Адольф (1885—1945) — нацистский военный преступник, генерал-лейтенант.
 Гаман, Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий философ.
 Гаман, Пётр Ильич (род. 1952) — украинский государственный и политический деятель.
 Гаман, Эрнст Александрович (1933—2008) — советский и российский кинооператор.

См. также 
 Хаман (значения)
 Хаманн